Laguna Grande kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Laguna Aleusco, periodisk sjö, Chubut,

Kuba 

 Laguna de Leche, sjö, Provincia de Ciego de Ávila,

Mexiko 

 Laguna Grande, Campeche, Escárcega, 
 Laguna Grande, Pantepec, 
 Laguna Grande, Chamula, 
 Laguna Grande, Zacatecas, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar